Умарас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Умарас, Гинтаутас Ионович (род. 1963) — советский и литовский велогонщик, заслуженный мастер спорта.
 Умарас, Миндаугас Ионович (род. 1968) — советский и литовский велогонщик, чемпион Олимпийских игр.